Curia puede referirse a lo suguiente:

 Curia.— Subdivisión del pueblo romano.
 Nombre informal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
 Curia (ciudad).— Nombre romano de la actual ciudad suiza de Coira.
 Curia Cornelia.— Edificio donde se reunía el Senado, reconvertido en templo del Dios César.
 Curia Hostilia.— Edificio donde se reunía el Senado, incendiado tras la muerte de Clodio.
 Curia Julia.— Edificio donde se reunía el Senado, edificado por orden de Julio César.
 Curia regia (España).— Institución que asesoraba a los reyes cristianos hispanos durante la Edad Media.
 Curia Regis (Inglaterra).— Concilio de terratenientes y eclesiásticos que asesoraban al rey de Inglaterra.
 Curia Romana.— Conjunto de órganos de gobierno de la Santa Sede y la Iglesia católica.
 Curia o Turia.— Esposa de Quinto Lucrecio Vespilón.